Friars Bay kan syfta på:

Geografi

Saint Kitts och Nevis 

 South Friar's Bay, vik, 
 North Friar's Bay, vik,